es uno de los personajes principales del animé y del manga japonés Yu Yu Hakusho (Informe del Poltergeist) creado por Yoshihiro Togashi.
Nobuyuki Hiyama dobla la voz de Hiei en el anime japonés original.
En el manga inglés Hiei se llama Hiei del ojo malvado. En la versión japonesa Hiei a menudo se llama Hiei Jaganshi; es un apellido más que un nombre. Este se le da solamente a los que han dominado el “Jagan”. Hasta ahora, Hiei ha sido el único capaz de dominarlo.

Biografía 

Personalidad, la herencia y las habilidades de Hiei

Hiei es un demonio híbrido de fuego y de hielo (yōkai,). Él tiene algunas habilidades como la pyrokinesis y la cryokinesis: que le conceden resistencia asombrosa a las temperaturas extremas tanto del calor como del frío, así también una inmunidad limitada contra el fuego y los ataques basados en hielo. Él posee un tercer ojo implantado en el medio de su frente, llamado Jagan (literalmente ojo malvado), que amplifica todos sus poderes naturales y le permite convocar los fuegos Hellacious (Demonios Infernales) de su lugar de origen, Makai (mundo del mal). El “Ja-gan” se traduce al “Mal-ojo”, que es el término usado en el manga inglés. El ojo malvado de Hiei no solo amplifica sus poderes, también le da otras capacidades, ejemplo de esto es la Hipnosis (especialmente en seres humanos), la Telepatía, y poderes que le permiten ver más allá de lo evidente. Él lo oculta detrás de una venda especial de Sutra, la misma clase de venda que él utiliza para envolver el dragón negro en su brazo derecho. La venda lo fuerza “para dormir” y para disminuir su gen de yōkai del fuego, pero es necesario ser revelado siempre que él necesite utilizarlo.

Hiei fue un "niño prohibido". Un Demonio masculino de Fuego nacido de una Doncella de Hielo llamada Hina de la tierra de Koorime (Isla Flotante, es una tierra helada donde habitaban solamente las Mujeres de las Nieves). Él era varón nato porque su madre “obró recíprocamente” con un demonio de fuego masculino fuera de la tierra de Koorime (Las mujeres de la nieve pueden tener una hija sin tener relaciones, pero cuando se relacionan con un demonio el hijo nace exactamente igual al padre). Las ancianas le dijeron a su madre que no podía tener un niño de fuego en el reino de Koorime porque desde siempre han traído desgracias, y fue expulsado para que muriera, su madre les imploro que no lo mataran, pero ellas le dijeron que no. El cuerpo pequeño y desamparado de Hiei fue cubierto en correas con escrituras en él para sellar sus poderes. Pero la encargada de ejecutarlo (Ruri), era amiga de su madre, y en lugar matarlo, le dio una gema (Hiruiseki) que era una de las dos lágrimas que Hina derramo cuando dio luz a Hiei y a Yukina su hermana. Así, Ruri lo dejó caer en la peligrosa tierra de Makai, pero se aseguró que cayera en un río y sobreviviera. Las ancianas vieron todo, incluyendo a Hina quien sufrió mucho (ella después de 2 años se suicidó). Las palabras de Ruri, de que si él lo deseaba, “tomara venganza de ella y la aldea y las matara” fueron marcadas en la mente de Hiei.
Luego de lo sucedido, sobrevivió a la caída y fue recogido por una banda de ladrones del Makai, con quienes se crio. Con el tiempo se convirtió en un mercenario, ladrón y un asesino muy poderoso y despiadado, lo que provocó que los miembros de la banda (que lo habían criado) le tuvieran miedo, por lo que decidió abandonarla en su adolescencia.

Hiei guardó la gema que le dio Ruri, pero solo lo hizo para que los demás demonios la observaran y pelearan por ella. Pasaron los años. Vagó por Makai solitariamente y matando a quien él quería. Desafortunadamente, cuando estaba luchando con un demonio, perdió su gema. Bajó de un acantilado pero fue arrastrada lejos por un río que había debajo. Era imposible que él encontrase la gema. Ahora tenía algo que encontrar: la gema de su madre.

Bajo órdenes de Hiei, Shigure, el cirujano del mundo de los demonios, le ordenó implantar el Jagan dentro de él, después de que él tuviera éxito en lograrlo le pidió un precio: contándole una historia interesante. Hiei le contó a Shigure la historia de su vida. A pesar de la advertencia que la cirugía drenaría toda su fuerza (anterior) y que sería increíblemente doloroso, él siguió adelante. Luego, Hiei eligió aceptar las lecciones de Shigure en el arte del espadachín para sobrevivir porque había perdido su nivel original de fuerza demoníaca, de ser un demonio S-Clase, fuera reducido a un D-Clase más bajo.

Durante su estancia y entrenamiento con el cirujano del mundo de los demonios, Hiei decidió utilizar su implante para lograr encontrar lo que deseaba originalmente. Encontrar la gema que él había perdido. Sin embargo, en vez de encontrar su gema, Hiei encontró de nuevo a la aldea glacial donde originalmente nació. Una vez en ese lugar, decidió encontrar a su madre, Hina, vagando en aquella ciudad fantasma, puesto que nadie deseaba hablar con él y le temían como demonio del fuego. A medida que Hiei continuó caminando, él encontraría a Ruri, la mujer que fue forzada echarlo de la aldea en un río abajo. Hiei le empezó a hacer algunas preguntas acerca de un niño que fue echado de la aldea por ser un demonio de fuego. También descubrió que su madre había muerto hace años, cuando le enseñaron su tumba: ella se había suicidado debido a la depresión de perder a su hijo y de atestiguar su “muerte”.

Fue también de Ruri, que Hiei supo de la existencia de su hermana gemela, Yukina, quien al contrario suyo fue aceptada por la aldea. Al preguntar por su hermana, Ruri le dijo que había escapado, para encontrar a su hermano gemelo y ver si seguía con vida. Después de que ella acabara de contestar sus preguntas, lo miró caminando lejos, y así se percató que él era el niño al arrojo de la isla. Ella gritó y se puso de rodillas llorando para pedirle perdón. Hiei no tenía ninguna intención de matarla, y así él se fue caminando por el reino de Koorime. En su manera, le dijo a Shigure, que había decidido utilizar su Jagan para encontrar a su hermana, mejor que encontrar su gema. Era tan grande su determinación, que él decido pagarle a Shigure sus servicios como doctor y como sensei. Sin embargo, como pago por la operación y sus enseñanzas, Shigure le hizo prometer a Hiei que nunca revelaría a Yukina que él era su hermano. Hiei aceptó los términos, y demandó que él no tenía intenciones de decírselo.

Ningenkai (Mundo Humano) 

Su búsqueda para encontrar a Yukina lo hizo ir al Ningenkai (Mundo humano). Ese era el lugar en donde él encontró la forma humana de Yoko Kurama / Shuichi Minamino. Hiei lo atacó porque él pensó que era un aliado del hombre (en ese momento desconocido) que secuestró a Yukina, pero luego descubrió que era un malentendido. Hiei estaba herido de su lucha por lo que Kurama lo trajo a su casa y curó su herida. Después, ambos derrotaron al yōkai que Hiei buscaba porque había oído que se había comido a una Koorime. Kurama Lo ayudó a matarlo porque ese yōkai había secuestrado a una amiga suya (anterior interés romántico), Maya. Puesto que sus habilidades en la lucha se mezclan bien, se hicieron amigos.
Tiempo después Hiei buscó de nuevo a Kurama para que lo ayudara a robar 3 artefactos sagrados del mundo espiritual (Reikai) junto a Goki y fue así que se convirtieron en el primer caso del detective espiritual Yusuke Urameshi.
Después de ser "traicionado" por Kurama y arrestado por Yusuke, como castigo para su crimen le dijeron a Hiei que tenía que ayudar a Yusuke en sus misiones. Hiei sintió que tenía a un aliado valioso, lo que se demostró en el tercer caso del detective del mundo espiritual, ayudándolo a luchar contra las cuatro bestias y derrotando a Seiryuu. Durante la cuarta misión de Urameshi - rescatar a Yukina -, le dieron la tarea a Hiei de dar a Yusuke la cinta con el informe de la misión. Koenma le dio esa tarea porque se trataba de su hermana, sabiendo que Hiei mataría a Tarukane , el hombre que secuestró a su hermana. Hiei sería castigado seriamente si él tuviera éxito en matar al ser humano malvado, puesto que a los yōkai se les prohíben matar a cualquier ser humano.
Hiei descubrió los detalles de todos modos, y casi tuvo éxito en matar a Tarukane, pero las palabras de Yukina lo obligaron a detenerse, “no deseó más violencia y matanza”, a pesar de la crueldad que Tarukane le había demostrado. Hiei se convenció de su súplica, e indicó que él no pensaba matar a Tarukane. Luego, ella le dijo a Hiei que se parecía a ella, solamente que ella no podría confirmarlo. Hiei seguía estando tranquilo y no le dijo nada, no solo por mantener su juramento a Shigure, si no para mantener a salvo a Yukina.

Ankoku Bojutsuikai (Torneo Oscuro) 
Durante el Torneo Oscuro (Reunión oscura de técnicas y armas), Hiei podía dominar la llama de la técnica oscura del dragón, una técnica de Jaou Ensatsu, ganando su fuego contra el fuego de Zeru del equipo Rokuyuukai en la primera batalla en una cantidad de tiempo corta dejando una sombra en una pared. Sin embargo, porque era su primera vez usando este ataque, especialmente la llama del dragón de la oscuridad, lisió su brazo. Una hazaña en él, pues cualquier persona que utilizara esto habría calcinado su brazo después de usarlo. Debido a esto, consiguió solamente luchar en el cuatro enfrentamiento durante el torneo entero. Durante los combates segundo y tercero, él y Genkai fueron capturados en una fuerza-campo de una enfermera experimentada en esto, que lo hacía incapaz participar en ese momento. Sin embargo, esto ocasionó que su herida sanara pero no peleó contra los ninjas del mundo de los demonios. Más adelante, él peleó en el cuarto combate contra Makintaro del equipo Uraotogi derrotándolo en unos segundos. Después pelea contra Kuromomotaro, el cual era capaz de utilizar tres armaduras y que casi derrota a Hiei, luego, cuando este estaba en el suelo, Mukoromomotaro utiliza su última técnica, pero Hiei utiliza el Jaou Ensatsuken, en una fracción de segundo lo corta y lo mata. Después peleó en el último combate contra Bui del equipo de Toguro, quien usaba una pesada armadura y podía usar una enorme hacha, pero muestra su verdadera fuerza cuando se la quita, Hiei usa su dragón nuevamente, pero esta vez podía dominarlo. Bui le regresó el dragón, el cual es absorbido por Hiei y se convirtió en un maestro del Jaou Ensatsu Kokuryuha y se volvió temporalmente muy poderoso y derrota a Bui, y en el proceso destruyó la mitad del estadio.

Serie del agujero negro 

Durante el capítulo del Agujero Negro, Hiei no deseó ayudar al grupo en su misión contra Shinobu Sensui al principio, porque él sentía que no le interesaba en ninguna manera. Más adelante, después de la pelea de Yusuke contra el tirador ( Kaname Hagiri ), seguidor de Sensui, Hiei luchó contra Yusuke, para ayudar a calmarlo, puesto que Yusuke estaba nervioso por lo del secuestro de Kuwabara por Sensui. Luego, Yusuke sobornó a Hiei con la cinta del capítulo negro, una cinta de VHS que contenía registrados todos los crímenes y atrocidades (Masacres, guerras, blasfemias, etc.), que la humanidad había hecho, a cambio de ayudarlo a derrotar a Sensui, este acepta y después de lograr el cometido se ve cómo Kurama le entrega la cinta mientras ambos están sentados bajo un árbol y ahí Hiei la destruye sin siquiera verla.

Durante Los 3 Reyes 

Hiei es invitado por Mukuro a que viaje a su territorio (tierra de Makai) en el Akumekai (mundo de los demonios), y sea parte de su ejército. Antes de que él se fuera, Yukina le dio una gema azul (hiruiseki)y le pidió un favor: encontrar a un demonio de fuego que tiene la misma gema y decirle que su hermana lo está esperando en el Ningenkai, Hiei vio que esa era la gema que él perdió, ella indirectamente lo llamó “hermano,” y explicó que él sería probablemente igual a su hermano, Hiei le dijo que tal vez su hermano estaría muerto y Yukina le contestó que su hermano diría lo mismo. Después de esto, se marchó al Makai. Por seis meses Hiei fue puesto a una prueba de supervivencia. Encerrándolo con 500 demonios A-clase por Mukuro y después hecho frente contra Shigure, quién le había implantado el Jagan y quien era la mano derecha de Mukuro. Mukuro le dijo a Hiei que si derrotaba a Shigure se convertiría en su mano derecha, Hiei no tenía ningún interés en convertirse en su mano derecha. Él tampoco tenía ninguna razón de ganar puesto que ya había encontrado todo lo que buscaba (la gema, el reino de Koorime, y Yukina). Sería bastante justo para él si moría en esa pelea. Hiei y Shigure terminaron el combate y Hiei quedó rendido y casi muerto: su estómago fue cortado y perdió la mayor parte de su brazo izquierdo; que fue cortado en el combate. Pero a pesar de todo, él ganó la pelea. Antes de que él cayera inconsciente, Mukuro, que miraba la lucha desde el comienzo, le dio una gema blanca (La que había perdido originalmente) Hiei no la aceptó y entonces cayó inconsciente. Mukuro lo curó dentro de un tanque y confesó sus sensaciones mientras que él dormía, Hiei fue entrenado por ella. Cuando Raizen murió, Hiei viajó al territorio de Yomi para reunirse con Yusuke. Era aquí que Yusuke anunció su decisión para llevar a cabo un torneo para determinar al Rey absoluto del reino de los demonios, mejor que tener territorios individuales. Hiei entró y había muchos competidores. Hiei pudo pasar de las preliminares, pero perdió contra Mukuro. Después de que Mukuro le dio su joya, la cual había perdido, Hiei se propuso dos metas principales en ese momento, derrotar a Mukuro y enseñarle su verdadera figura, o si él no pudiera derrotarla, por lo menos debería servirle. Él liberó un dragón negro en contra de Mukuro, aunque no se sabe si fue al máximo de su poder, puesto que él no lo hizo para matarla. El dragón destruyó las cadenas indestructibles de metal que le recordaban a Mukuro su pasado como esclava, y a su propio odio. En el episodio final, Hiei eligió permanecer en el reino de los demonios, y tomó la tarea de escoltar a los seres humanos que han vagado accidentalmente en el reino de los demonios de nuevo al reino humano.

Actitudes 

Hiei disputa típicamente con Kazuma Kuwabara, pero parece que lleva algo de respeto por todos sus compañeros de equipo, es más cercano a Kurama ya que lo conoce desde hace 1 año antes de que inicie la serie. Él prefiere trabajar solo, y tiene una reputación notoria en el reino de los demonios. Todavía, a pesar de esto, es muy honorable y guarda siempre su palabra. Él no tiene motivo de demostrar sus emociones, y no deja a sus compañeros de equipo, sabiendo que él cuidó realmente de ellos, y que son sus amigos. Hiei puede ser bueno y compasivo, pero realmente no sabe demostrar tales cosas debido al lugar donde creció. Allí, aprendió a cuidarse, y a solamente pensar en sí mismo, pero no totalmente, pues él todavía puede cuidar de otros. Con excepción de las habilidades de espadachín que él aprendió de Shigure, también Hiei es más rápido que un relámpago, capaz de moverse a las velocidades más rápidas que el ojo humano, e incluso velocidades más rápidas que las de los ojos de la mayoría de los demonios. Él es un amo del Jaō Ensatsu Kokuryūha,el dragón negro que él domino en reino de los demonios para su uso a través del tatuaje místico en su brazo derecho.

Técnicas y habilidades 
 Jagan (Ojo demoníaco) (literalmente ojo malvado). El Jagan es un ojo diabólico que permite ver más allá de lo evidente, poder hipnótico sobre los demonios clase baja y humanos, amplifica todos sus poderes naturales y le permite convocar los fuegos infernales del Makai, el cambia de forma cuando usa el Jagan a su máximo poder. Le salen varios ojos en el cuerpo y se vuelve verde y se llama Majin Hiei (Dios demonio Hiei).
 Ja-Ou-En-Satsu-Koku-ryu-ha (La Ola Asesina de Fuego del Dragón Negro) (Resplandor-Asesinar Negro-Dragón-Agitar literalmente de Mal - Rey). Esta es la técnica más fuerte y consiste en una ola de fuego del dragón negro obtenido del Mundo de los Demonios usando su propio Yō Ki, (Uso de la fuerza espiritual). La ola tiene un gran poder de destrucción, el cual quemó a Zell (Torneo oscuro), un antiguo enemigo de Hiei, en una sombra en una pared. La verdadera fuente de poder de la ola es la energía de la persona que obtuvo el dragón. Hiei también absorbió una gran cantidad de energía cuando uno de sus enemigos (Bui) le regresó el poder y se volvió increíblemente poderoso, pero, en consecuencia, Hiei tiene que dormir para recuperar el poder que utilizó con su técnica.
 Ja-Ou-En-Satsu-Ken (El Golpe Asesino del Diabólico Rey de Fuego) 邪王炎殺剣 (Resplandor - Asesinar Golpe - del Mal - Rey). Es un grupo de técnicas que utilizan el fuego como fuente de poder. Hiei es el primero en utilizar estas técnicas secretas. Consiste en usar el fuego del dragón negro y lanzarlo con su puño, parecido al kokuryuha pero más débil.
 Ja-Ou-En-Satsu-Ken (La Espada Asesina del Diabólico Rey de Fuego) (Resplandor - Asesinar Espada - del Mal - Rey). Esta técnica es similar al grupo de técnicas que se mencionaron anteriormente, pero el último kanji es para "espada".Es similar al Rei Ken de Kuwabara pero este combina el fuego con su Yō Ki formando una espada. El nunca usa esta arma porque la considera aburrida y de mala imagen, debido a su similitud con el Rei Ken.
 En-Satsu-Rengoku-Shou (Abrasador Fuego Asesino del Purgatorio) (Resplandor - Asesinar Purgatorio Abrasador - de Mal - Rey) Esta técnica consiste en uno o más golpes con fuego. Esta utiliza el fuego del mundo humano en vez del fuego negro del Mundo de los demonios, por esa razón su poder es menos destructivo que el del Koku-Ryu-Ha.
 Sak-Zuk-Kage (Ilusión de Imagen de Sombras) (Ilusión - Imagen - Sombra). Esta técnica consiste en crear una imagen y engañar al oponente. Hiei la utiliza en una pelea contra Makintaro en el Torneo Oscuro.

Referencias

Notas

Enlaces externos 
 Yū Yū Hakusho en Pierrot
 Yū Yū Hakusho en Anime News Network
 Yū Yū Hakusho (manga) en Anime News Network

Personajes de Yū Yū Hakusho
Yū Yū Hakusho

en:List of YuYu Hakusho characters#Hiei